Andriej Rublow (prawd. 1360–1430) – ruski mnich, święty Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, pisarz, twórca ikon
 Andriej Rublow (ur. 1997) – rosyjski tenisista, mistrz olimpijski (2020)
 Andriej Rublow – radziecki film biograficzny z 1966 r. w reżyserii Andrieja Tarkowskiego z Anatolijem Sołonicynem w roli głównej